Plánička bezeichnet

einen Ortsnamen
 Plánička, Ortsteil von Černá v Pošumaví, Okres Český Krumlov, Tschechien
 Plánička, Ortsteil von Číhaň, Okres Klatovy, Tschechien

einen Personennamen
 František Plánička (1904–1996), tschechoslowakischer Fußballspieler